|-
| 145901 - ||  || 4 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145902 - ||  || 4 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 145903 - ||  || 8 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 145904 - ||  || 9 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 145905 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145906 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145907 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145908 - ||  || 2 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145909 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145910 - || 1999 UB || 16 octombrie 1999 ||  || , 
|-
| 145911 - ||  || 31 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145912 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145913 - ||  || 28 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 145914 - ||  || 28 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 145915 - ||  || 29 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145916 - ||  || 29 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145917 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145918 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145919 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145920 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145921 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145922 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145923 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145924 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145925 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145926 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145927 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145928 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145929 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145930 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145931 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 145932 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145933 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145934 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145935 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145936 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145937 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145938 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145939 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145940 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145941 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145942 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145943 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145944 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 145945 - ||  || 9 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 145946 - ||  || 7 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145947 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145948 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145949 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145950 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145951 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145952 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145953 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145954 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145955 - ||  || 15 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145956 - ||  || 4 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145957 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145958 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145959 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145960 - ||  || 5 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145961 - ||  || 9 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145962 - ||  || 29 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 145963 - ||  || 30 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 145964 - ||  || 27 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145965 - ||  || 27 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145966 - ||  || 30 decembrie 1999 ||  || , 
|-
| 145967 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145968 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145969 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145970 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145971 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145972 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145973 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145974 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145975 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145976 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145977 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145978 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145979 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145980 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145981 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145982 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145983 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145984 - ||  || 6 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145985 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145986 - ||  || 11 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145987 - ||  || 13 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145988 - ||  || 26 ianuarie 2000 ||  || 
|-
| 145989 - ||  || 30 ianuarie 2000 ||  || 
|-
| 145990 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145991 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 145992 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145993 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145994 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145995 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145996 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145997 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145998 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 145999 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146000 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-